

Geografia
 Baia di Penney – baia sulla costa di Budd, nella  Terra di Wilkes, in Antartide
 Penney Farms – comune degli Stati Uniti d'America, nello Stato della Florida, contea di Clay

Persone
 Alphonsus Liguori Penney (1924-2017) – arcivescovo cattolico canadese
 Kirk Penney (1980) – ex cestista neozelandese
 Stef Penney (1969) – scrittrice scozzese
 Steve Penney (1964) – ex calciatore nordirlandese

Altro
 12227 Penney – asteroide della fascia principale
 Gioco di Penney – gioco a successione binaria tra due giocatori
 J. C. Penney, comunemente anche JCPenney o Penney – catena di grandi magazzini statunitensi